

Cinema 
L'avvocato Guerrieri - Ad occhi chiusi – film televisivo andato in onda su Canale 5

Letteratura 
Ad occhi chiusi – romanzo di Gianrico Carofiglio

Musica 
Ad occhi chiusi – album del 1973 di Giorgio Onorato
Ad occhi chiusi – singolo del 2008 dei Finley
Ad occhi chiusi – singolo del 2011 di Virginio

Pagine correlate 
 Con gli occhi chiusi